Запорожский: фамилия.

Известные носители 
 Запорожский, Александр Иванович — бывший полковник российской разведки, осуждённый на 18-летний срок за шпионаж в пользу США.
 Запорожский, Андрей Викторович — российский театральный художник, дважды лауреат премии «Золотой софит».
 Запорожский, Иван Андреевич (1917—1993) — советский документалист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Запорожский, Иван Николаевич (1916—1949) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Запорожский дуб
 Запорожский марш